Amell  ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Magnus Amell (* 1930), schwedischer Radrennfahrer
 Robbie Amell (* 1988), kanadischer Schauspieler
 Stephen Amell (* 1981), kanadischer Schauspieler